zamek – budowla mieszkalno-obronna
 zamek – urządzenie do zamykania drzwi, okien, szuflad, walizek
 zamek – część broni
 zamek – stosowany w informatyce
 zamek – jednostka administracyjna na San Marino

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 11, w tym 1 podstawowa
 Zamek – część miasta Przecław
 Zamek – część miasta Strumień
 Zamek – część miasta Szubin
 Zamek – przysiółek wsi Józefów w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Zamek – część wsi Iwanowice Włościańskie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Zamek – część wsi Nawojowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Zamek – część wsi Osiek w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Zamek – część wsi Lubaszowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Zamek – część wsi Lanckorona w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Zamek – część wsi Krasiczyn w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krasiczyn
 Zamek – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Zamek – dawna nazwa wsi Kolonia Zamek w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce

Inne 
 Zamek – część Wejherowa
 Zamek – dawny zaścianek. Tereny, na których był położony, leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Zamek – nieoficjalna nazwa części osady Niemieńsko w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno
 Zamek – mezoamerykańska piramida schodkowa położona w centrum starożytnego miasta Chichén Itzá w Meksyku
 Zamek – określenie jednego z ośrodków władzy państwowej w II RP
 Zamek – pierwszy polski film interaktywny wyreżyserowany przez Pawła Czarkowskiego
 Zamek – powieść Franza Kafki
 Zamek – szczyt na Wyspie Króla Jerzego
 Zamek – wieś na Ukrainie
 Zamek – wzgórze, na którym znajduje się Zamek w Olsztynie
 Zamek – wzgórze w miejscowości Rudawa
 Zamek - wzgórze w miejscowości Wieruszyce

Zobacz też 
 Lisnowo-Zamek
 Zamczysko
 zamek błyskawiczny
 zamek muszli
 zamek z piasku
 Festiwal Muzyki Celtyckiej ZAMEK